In dieser Liste sind ehemalige Ehrengräber des Landes Berlin erfasst. Mit  Ehrengrabstätten werden Verstorbene gewürdigt, die zu Lebzeiten hervorragende Leistungen mit engem Bezug zu Berlin erbracht oder sich durch ihr überragendes Lebenswerk um die Stadt verdient gemacht haben. Ehrengräber werden für die Dauer von zwanzig Jahren durch Senatsbeschluss verliehen und können danach verlängert werden. Die aktuellen Ehrengräber sind in der Liste der Ehrengräber des Landes Berlin erfasst.

Liste der ehemaligen Ehrengräber

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Berlin
Ehrengraber ehemalig
!